Superligaen 1992-93 var den 3. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU.

Turneringen bestod af to runder. I første runde i efteråret 1992 rykkede de to lavest placerede hold ned i Kvalifikationsligaen, mens de øvrige otte hold fortsatte i Superligaen i foråret. Nedrykkerne fik henholdsvis 8 og 9 point med til Kvalifikationsligaen. De otte Superliga-hold fik nulstillet deres målscorer og halveret deres antal af points.

Ved afslutningen af første runde rykkede BK Frem og B1909 ned i Kvalifikationsligaen. Det lykkedes ikke for nogen af dem at ende i top 2 i denne liga, og derfor rykkede de begge ved sæsonens afslutning ned i 1. division. I Superligaens forårssæson endte FC København på førstepladsen og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. OB og Brøndby IF på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen.

Stillingen

Efteråret 1992

Foråret 1993

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1992/93 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik 

1992-93
Fodbold i 1992
Fodbold i 1993